Kennedyplatz steht für:

 Kennedyplatz (Darmstadt)
 Kennedyplatz (Essen)
 weitere Kennedyplätze siehe Liste der nach John F. Kennedy benannten Objekte #Plätze

Siehe auch:
 John-F.-Kennedy-Platz
 Kennedybrücke